Soldato Giulia agli ordini (Private Benjamin) – film statunitense del 1980 diretto da Howard Zieff.
Soldato Benjamin –  (Private Benjamin) serie televisiva statunitense trasmessa dal 1981 al 1983, adattamento televisivo del film precedente.